Лаури има више значења:
 Лаури (Јужна Дакота)
 Лаури (Минесота)